Ульяновка — деревня в Белинском районе Пензенской области России. Входит в состав Пушанинского сельсовета.

География 
Деревня находится в юго-западной части Пензенской области, в пределах Приволжской возвышенности, на левом берегу реки Чембар, на расстоянии примерно 7 километров (по прямой) к юго-западу от города Белинский, административного центра района.

История 
Впервые упоминается в 1939 году как посёлок Кукарского сельсовета Чембарского района. В 1955 году являлась частью Мачинского сельсовета. В деревне располагалась бригада колхоза «Победа».

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения женщины составляли 100 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % из 16 чел.

Примечания 

Населённые пункты Белинского района